Espinho peut désigner :
 diverses localités du Portugal :
 Espinho, municipalité située dans le district d'Aveiro et la région Centre, qui tire son nom de la paroisse d'Espinho ;
 Espinho, paroisse de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Espinho, paroisse de la municipalité de Mangualde, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Espinho, paroisse de la municipalité de Mortágua, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
 Espinho, hameau de la paroisse d'Alcofra, dépendant de la municipalité de Vouzela, située dans le district de Viseu et la région Centre.